Seuffert är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Seuffert
 Hermann Seuffert
 Johann Adam von Seuffert

Tyska efternamn